Název Cesta kolem světa za osmdesát dní nese více děl:
 Cesta kolem světa za 80 dní – román Julese Verna z roku 1873
 Cesta kolem světa za 80 dní (film, 1956) – americký film z roku 1956
 Cesta kolem světa za 80 dní (film, 2004) – americký film z roku 2004
 Cesta kolem světa za 80 dní (kniha, 1989) – cestopisná kniha Michaela Palina z roku 1989
 Cesta kolem světa za 80 dní (komiks ve Čtyřlístku) – komiksová série ze Čtyřlístku

Související články 
 Kolem světa za 80 dní – americko-italsko-německý seriál z roku 1989
 Willy Fog na cestě kolem světa – španělsko-japonský animovaný seriál z roku 1981